Верховный совет России ДПШУ (ВСР ДПШУ) — российская организация дополнительных степеней масонства Древнего и принятого шотландского устава.

В Верховный совет России ДПШУ допускаются только мастера-масоны, действительные члены Великой ложи России.

История 
24 июня 1995 года в Москве, ложами, ранее основанными Великой национальной ложей Франции, была учреждена Великая ложа России. Ряд членов этих лож, начиная с 1993 года, прошли посвящения в дополнительные степени в Верховном совете для Франции — организации дополнительных степеней, которая аффилирована с Великой национальной ложей Франции.

6 июля 1996 года десять русских масонов, посвящённых М. В. Гардером в высший, 33° Древнего и принятого шотландского устава, учредили Верховный совет России Древнего и принятого шотландского устава. В дальнейшем были учреждены все организационные структуры необходимые для полноценной работы верховного совета.

Действующим великим командором Верховного совета России ДПШУ является весьма достославный брат А. Т.

Организационные структуры ВСР 
 Ложи совершенства (4 — 14°):
 «Сократ» (Москва)
 «Союз избранников севера» (Санкт-Петербург)
 «Премудрость Соломона» (Пермь)
 Капитул «Роза России» (15° — 18°)
 Ареопаг «Святой Георгий» (19° — 30°)
 Трибунал «Осирис» (31°)
 Консистория «Михаил Гардер» (32°)
 Верховный совет (33°)

Мировое признание

Девизы Верховного совета России 
 Ordo ab chao — Порядок из хаоса
 Deus meumque jus — Бог и моё право

Другие верховные советы 
 Верховный совет Древнего и принятого шотландского устава южной юрисдикции США (широко известный как Материнский верховный совет) (1801 г.) — первый масонский верховный совет ДПШУ.
 Верховный совет Франции (1804 г.) — первый верховный совет ДПШУ в Европе. Материнский для всех европейских верховных советов.

См. также 
 Великая ложа России
 Масонство в России
 Верховный совет ДПШУ
 Верховный совет Российской Федерации ДПШУ
 Верховный совет южной юрисдикции
 Организации дополнительных степеней

Библиография 
 А. И. Серков. «История русского масонства после Второй мировой войны». СПб.: Издательство имени Н. И. Новикова, 1999. 448 с. — ISBN 5-87991-016-4
 С. П. Карпачёв. «Путеводитель по масонским тайнам». — М.: Центр гуманитарного образования (ЦГО), 2003. — 380 с. — (Библиотека вольного каменщика). — 2 500 экз. — ISBN 5-7662-0143-5.
 В. С. Брачев. «Масоны в России: от Петра I до наших дней». Эл. библиотека Гумер
 С. П. Карпачёв «Искусство вольных каменщиков», «ИПК Парето-Принт», 2015 год, 475 стр. 2000 экз. ISBN 978-5-990-54931-9

Примечания 

Масонство в России
Верховные советы
Древний и принятый шотландский устав